Pythodoros (, latinisiert Pythodorus) ist der Name von:

 Pythodoros (Archon 432 v. Chr.), athenischer Archon 432–431 v. Chr.
 Pythodoros (Archon 404 v. Chr.), athenischer Archon 404–402 v. Chr.
 Pythodoros (Trierarch), Trierarch aus Athen 
 Pythodoros (Sohn des Epizelos), Choregos aus Athen
 Pythodoros (Sohn des Melanthios), Choregos
 Pythodoros (Oligarch), Mitglied im Rat der Vierhundert 411. v. Chr.
Pythodoros (Stratege), Feldherr und Schüler des Zenon von Elea
 Pythodoros (Akademiker), Schüler des Arkesilaos
 Pythodoros (Pythagoreer) aus Kyzikos
 Pythodoros (Daduchos), Oberpriester der Mysterien von Eleusis
 Pythodoros (Stephanephoros), Priester in Smyrna
 Pythodoros (Helios-Priester), Priester in Rhodos
 Pythodoros von Nysa
 Pythodoros von Tralleis
 Pythodoros (Stempelschneider) aus Kreta
 Pythodoros (Bildhauer aus Theben)
 Pythodoros (Bildhauer in Rom)
 Pythodoros (Koroplast)
 Sextus Iulius Maior Antoninus Pythodorus, Bauherr in Epidaurus